Tsentralni (Bélaia Glina), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia
 Tsentralni (Perepràvnaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Tsentralni (Priazóvskaia), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia

Pàgines de desambiguació